Daniell steht für:

 Daniell (Einheit), alte Maßeinheit für die elektrische Spannung
 Daniell (Mondkrater), benannt nach John Frederic Daniell
 Daniell-Element, galvanische Zelle, die aus einer Zink- und einer Kupfer-Halbzelle besteht
 Lake Daniell, See in der Region West Coast, Neuseeland

Daniell ist der Familienname folgender Personen:

 Gladys Daniell (1884–1962), britische Fechterin
 Harold Daniell (1909–1967), britischer Motorradrennfahrer
 Henry Daniell (1894–1963), britischer Schauspieler
 John Frederic Daniell (1790–1845), britischer Chemiker
 Leaf Daniell (1877–1913), britischer Fechter
 Marcus Daniell (* 1989), neuseeländischer Tennisspieler
 Percy John Daniell (1889–1946), Mathematiker
 Robert Daniell (1646–1718), Gouverneur der Province of South Carolina sowie der Province of North Carolina
 Samuel Daniell (1775–1811), britischer Maler
 Thomas Daniell (1749–1840), britischer Maler
 Warren F. Daniell (1826–1913), US-amerikanischer Politiker
 William Daniell (1769–1837), britischer Maler
 William Freeman Daniell (1817–1865), englischer Apotheker und Botaniker